Fußball-Bundesliga 2019/2020 är den 57:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelas den 16 augusti 2019–27 juni 2020.

Lag

Arenor och städer

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

Werder Bremen spelar i Bundesliga säsongen 2020/2021 enligt bortamålsregeln.

Säsongsstatistik

Skytteligan

Assistligan

Hållna nollor

Priser

Månatliga priser

Referenser 

2019/2020
2020 i Tyskland
2019 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2019/2020
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin